El Masters de Roma 2010, conegut oficialment com a Internazionali BNL d'Italia 2010 és una competició tennística que es juga en terra batuda al Foro Italico de Roma, Itàlia. La 67a edició del torneig es va disputar entre el 24 d'abril i el 2 de maig de 2010 en categoria masculina dins les sèries Masters 1000 de l'ATP, i en categoria femenina entre 3 i el 8 de maig de 2010 dins els Premier Tournaments de la WTA.

Amb aquest títol, Rafael Nadal va aconseguir el seu 17è Masters, igualant el rècord aconseguit anteriorment per Andre Agassi.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre doble masculí 
 Quadre doble femení 

2010
ATP World Tour 2010
WTA Tour 2010